Брижинський Михайло Іванович (нар. 6 жовтня 1951 року в Нових Турдаках) — радянський мордовський письменник, член Спілки письменників СРСР.
 Брижинський Дмитро Володимирович — український військовик, полковник Збройних сил України.